Personen
 Anders Jacobsen, Noors schansspringer
 Arne Jacobsen, Deens architect
 Astrid Jacobsen, Noors langlaufster
 Carl Jacobsen, Deens ondernemer en bierbrouwer
 Egill Jacobsen, Deens kunstschilder
 Jens Peter Jacobsen, Deens schrijver
 Michiel Jacobsen, Nederlands zeevaarder

Overige
 Syndroom van Jacobsen, een erfelijke aandoening

Zie ook 
 Jakobsen (doorverwijspagina)